Triple puede referirse a:

 El triple; en baloncesto, canasta de 3 puntos.
 Triple, novela de espionaje del escritor británico Ken Follett.

Además, puede hacer referencia a:
 El punto triple; en física, punto en el que coexisten en equilibrio el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso de una sustancia.

Enlaces externos